Mononychus är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Ernst Friedrich Germar 1824. Mononychus ingår i familjen vivlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Vivlar
Mononychus